Тюрі́-су-Клермо́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 60 км на північ від Парижа, 65 км на південь від Ам'єна, 19 км на південний схід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 246 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 707,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Тюрі-су-Клермон на сайті французького Національного інституту географії
 Тюрі-су-Клермон на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Тюрі-су-Клермон на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Тюрі-су-Клермон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Тюрі-су-Клермон на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза